MS Asjdod is een Israëlische voetbalclub uit de havenstad Asjdod.

De club ontstond in 1999 na een fusie tussen Maccabi Ironi Asjdod en Hapoel Asjdod.

Eindklasseringen vanaf 2000

Asjdod in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt MS Asjdod

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 1.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers
  Efe Ambrose 
  Ofir Marciano
   Kenny Saief
   Samuel Yeboah

Externe links 
 Officiële website

Asjdod, MS
Asjdod